US Open-mesterskabet i herresingle 2019 var den 139. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af US Open 2019 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 26. august - 8. september 2019, mens kvalifikationen afvikledes den 19. - 23. august 2019.

Mesterskabet blev vundet af Rafael Nadal, som i en dramatisk finale, der varede næsten fem timer, besejrede Daniil Medvedev med 7−5, 6−3, 5−7, 4−6, 6−4 i en kamp, hvor Nadal forhindrede et af de mest spektakulære comebacks i tennishistorien. Spanieren så ellers ud til at være på vej mod en sikker sejr, da han førte med 2−0 i sæt og var foran med et servegennembrud i tredje sæt, inden det lykkedes for Daniil Medvedev at vende kampen på hovedet og vinde tredje og fjerde sæt. I femte sæt måtte Nadal afværge tre breakbolde i sit første serveparti, inden han i sættets femte parti sikrede sig det afgørende servegennembrud til 3−2. Spændingen var imidlertid bevaret til det sidste, og Nadal måtte igen afværge en breakbold i sit sidste serveparti, inden han efter fire timer og 49 minutter sikrede sig sin fjerde US Open-titel i herresingle, hvilket i den åbne æra indtil da kun var overgået af Jimmy Connors, Pete Sampras og Roger Federer med fem titler. Finalen var turneringens længste kamp, og den var kun fem minutter kortere end historiens længste US Open-finale.

Rafael Nadal vandt dermed sin 19. grand slam-titel i herresingle i karrieren, hvilket kun Roger Federer med 20 titler havde gjort bedre i tennishistorien. Og han blev samtidig den første spiller, der opnåede fem grand slam-titler i herresingle som 30-årig eller ældre. Det var endvidere hans anden grand slam-titel i 2019, efter at han tidligere på året også havde vundet French Open-titlen, og det var femte gang i spanierens karriere, at han vandt mindst to grand slam-titler i et kalenderår.  I en alder af 33 år blev han den næstældste US Open-mester i herresingle, kun overgået af Ken Rosewall, der vandt titlen som 35-årig i 1970. Det var tredje gang i karrieren, at Rafael Nadal vandt en grand slam-finale med 3−2 i sæt, idet han tidligere havde udført bedriften ved Wimbledon-mesterskaberne 2008 og Australian Open 2009 (begge gange mod Roger Federer). Finalesejren var i øvrigt hans 20. vundne kamp i træk mod russiske modstandere.

US Open 2019 var den 12. grand slam-turnering i træk, hvor herresingletitlen blev vundet af Novak Djokovic, Roger Federer eller Rafael Nadal. 

Det var ingen overraskelse, at finalen blev et opgør mellem andenseedede Rafael Nadal og femteseedede Daniil Medvedev. De to finalister havde været de to førende spillere på ATP Tour 2019 indtil da mht. antal vundne kampe og havde også domineret optaktsturneringerne i den nordamerikanske hardcourt-sæson, hvor de bl.a. havde delt Masters 1000-titlerne i Cincinnati og Montreal imellem sig. Medvedev var i den første grand slam-finale i sin karriere, og han var den første russer i en grand slam-finale i herresingle siden Marat Safin ved Australian Open 2005. 33-årige Rafael Nadal var den ældste herresinglefinalist ved US Open siden Roger Federer (34 år) i 2015, mens 23-årige Medvedev var den yngste finalist siden Novak Djokovic (ligeledes 23) i 2010.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg $ 23.222.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 5,7 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 15. juli 2019 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q). 

På grund af to sene afbud fra direkte kvalificerede spillere, blev der endvidere plads til to lucky losere (market med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 19. august 2019 blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 19. august 2019 er angivet.

Chris Eubanks modtog det wildcard, der oprindeligt var tiltænkt Denis Kudla. Kudla opnåede imidlertid direkte kvalifikation til hovedturneringen på baggrund af sin ranglisteplacering efter at Juan Martín del Potro meldte afbud.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationen. Se også afsnittet Kvalifikation.

Lucky losere 

Følgende spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losere pga. afbud fra direkte kvalificerede spillere efter kvalifikationen var påbegyndt.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC). Kampene blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA i perioden 19. - 23. august 2019.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i damesingle 2019
 US Open-mesterskabet i herredouble 2019
 US Open-mesterskabet i damedouble 2019
 US Open-mesterskabet i mixed double 2019

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2019
2019
ATP Tour 2019